Adaílton dos Santos da Silva – calciatore brasiliano
 Carlos Augusto dos Santos da Silva, noto come Kaka – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Emerson dos Santos da Silva – calciatore brasiliano
 Victor Wesley dos Santos da Silva, noto come Victor Paraíba – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Santos da Silva